Turneul feminin de baschet de la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro s-a desfășurat în perioada 6-20 august.

Statele Unite au câștigat cea de a opta medalie de aur, a șasea consecutivă, după ce a învins Spania în finală cu 101-72. Serbia a câștigat medalia de bronz după ce a învins Franța cu 70-63.

Calificare

Arbitri 
Următorii arbitrii au fost aleși pentru acest turneu.

 Carlos Júlio
 Leandro Lezcano
 Scott Beker
 Vaughan Mayberry
 Guilherme Locatelli
 Cristiano Maranho
 Karen Lauik
 Stephen Seibel
 Zhu Duan
 Sreten Radović
 Natalia Cuello
 Eddie Viator
 Robert Lottermoser
 Anne Panther
 Christos Christodoulou
 Nadege Zouzou
 Hwang In-tae
 Oļegs Latiševs
 José Reyes
 Chahinaz Boussetta
 Ahmed Al-Bulushi
 Ferdinand Pascual
 Piotr Pastusiak
 Roberto Vázquez
 Ilija Belošević
 Damir Javor
 Juan Carlos González
 Borys Ryzhyk
 Steven Anderson
 Lauren Holtkamp

Tragerea la sorți 

Tragerea la sorți a avut loc la sediul FIBA, "Casa baschetului" din Mies, Elveția la data de 11 martie 2016. Întrucât cele cinci câștigătoare ale Turneului mondial de calificare (TOC) nu erau cunoscute li s-au acordat numele "TOC 1", "TOC 2", "TOC 3", "TOC 4" și "TOC 5". Urnele stabilite au fost următoarele:

În grupa A au fost trase la sorți Franța TOC 1, Turcia TOC 3 și Belarus TOC 5, în timp ce în grupa B, au fost incluse Spania TOC 2 și Serbia TOC 4.

Faza grupelor

Grupa A 
</noinclude> Grupa B <noinclude>

Faza eliminatorie

Tablou

Sferturi de finală

Semifinale

Meciul pentru medalia de bronz

Meciul pentru medalia de aur

Statistici

Clasamente individuale

Puncte

Recuperări

Pase decisive

Aruncări blocate

Intercepții

Recorduri individuale într-un singur meci

Clasamentul final
Clasamentul final a fost stabilit astfel:
locurile 1–4
rezultatelor meciurilor pentru medaliile de aur și bronz.
locurile 5–8:
Raportul victorii-înfrângeri din grupa preliminară
Locurile în grupele preliminare (ex: Locul 3 din Grupa A este mai sus decât locul 4 din Grupa B.)
locurile 9–10 și 11–12:
locurile 5 din grupa preliminară sunt plasate pe locurile 9–10; locurile 6 plasate pe locurile 11–12
Raportul victorii-înfrângeri din grupa preliminară

Referințe

Legături externe 
Site web oficial

2016 în baschet
Baschet la Jocurile Olimpice 2016